As missões  Marte 1969A  (Marte 2M No.521) e Marte 1969B (Marte 2M No.522), foram duas missões espaciais soviéticas com intenção de pesquisar a atmosfera de Marte. Como era comum na época, quando ambos os lançamentos terminaram em falha com explosão, essas missões nunca foram anunciadas oficialmente pelo governo soviético.

A missão Marte 69A, foi lançada no dia 27 de março de 1969, e a missão Marte 69B foi lançada no dia 2 de abril de 1969. Por motivos diferentes, ambos os veículos lançadores explodiram logo após os respectivos lançamentos, e as missões foram encerradas sem sucesso.

Ver os artigos completos 
 Marte 1969A 
 Marte 1969B

Ver também
 Exploração de Marte
 Exploração espacial
 Programa Marte

Ligações externas 
 Cornell University's Mars Missions page
 The Soviet Mars program, Professor Chris Mihos, Case Western Reserve University

Programa Marte